Fantasie voor orkest (Halvorsen), een werk van de Noorse componist Johan Halvorsen
Fantasie voor orkest (Merikanto), een werk van de Finse componist Aarre Merikanto